Gridley peut désigner :

Patronymes 
 , un politicien américain.
 Reuel Colt Gridley, un magasinier américain qui recueille des fonds pour les soldats.
 , un militaire américain.

Toponymes 
 Gridley, municipalité située dans le comté de Butte, en Californie.
 Gridley, un village du comté de McLean (Illinois).
 Gridley, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Emmet en Iowa.
 Gridley, une ville du comté de Coffey dans le Kansas.
 , le troisième plus haut sommet du Connecticut.
 , un cours d'eau du New Hampshire.

Autre 
 , le nom de quatre navires de l'US Navy